Amtmann steht für:

 Amtmann, oberster Dienstmann eines Amtes im deutschsprachigen Raum
 Amtmann (Amtsbezeichnung), Amtsbezeichnung eines Beamten in Deutschland
 Amtmann (Gemeinde Kainbach bei Graz), Ortsteil der Gemeinde Kainbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Amtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Amtmann (* 1963), österreichischer Elektrotechniker und Erfinder
 Heinrich Amtmann (1929–2014), österreichischer Politiker